Piele se poate referi la:

 Piele (anatomie), țesut conjunctiv-epitelial care acoperă întreaga suprafață a corpului
 Piele (material), material obținut prin prelucrarea pielii jupuite de pe animale